Идах:

 Идах — город и район местного управления в Нигерии.
 Идах — хутор в Галанчожском районе Чеченской республики России.